Udby kan henvise til flere stednavne:
 i Danmark
 Udby (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Udby Sogn, Holbæk Kommune.
 Udby (Middelfart Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Udby Sogn, Middelfart Kommune.
 Udby (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Udby Sogn, Norddjurs Kommune.
 Udby (Stege Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stege Sogn, Vordingborg Kommune.
 Udby (Udby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Udby Sogn, Vordingborg Kommune.

 i Sverige
 Utby (Sverige) – en provins.